Nashville, capital de l'Estat de Tennessee als Estats Units d'Amèrica
 Nashville (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Nashville (Carolina del Nord)
 Nashville (Geòrgia)
 Nashville (Illinois)
 Nashville (Indiana)
 Nashville (Kansas)
 Nashville (Ohio)
 Nashville (Tennessee)
 Nashville Predators, equip professional d'hoquei sobre gel de la ciutat de Nashville (Tennessee, Estats Units)
 Nashville (pel·lícula)